Senkrechter Strich steht für
 Senkrechter Strich, Satzzeichen
 Schaft (Schrift), senkrechter oder diagonaler Strich in Buchstaben (in lateinischen oder anderen Schriftzeichen)
 Strich (chinesische Schriftzeichen), Element chinesischer Schriftzeichen
 Iktus (Neume), Gesangszeichen
 Tlaquahuitl, Maßzeichen
Siehe auch
 Waagerechter Strich